Obóz Narodowo-Radykalny – nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne (IV-VII 1934)
 Obóz Narodowo-Radykalny „Falanga” – nielegalne nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne (1935–1939)
 Obóz Narodowo-Radykalny „ABC” – nielegalne nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne (1935–1939)
 Obóz Narodowo-Radykalny – nacjonalistyczne stowarzyszenie społeczno-polityczne (od 1993)